Линия D () Лионского метрополитена  пересекает весь город с северо-запада на юго-восток, проходя под реками Соной и Роной. На линии 15 станций (из них 3 — пересадочных). Это самая длинная и глубокая линия Лионского метрополитена, её протяжённость — 12,5 км. Среднее расстояние между станциями — 900 м. 

Линия D — одна из первых линий метрополитена в мире, поезда на которой движутся в полностью автоматическом режиме, без машиниста. 

Станции линии D также отличается от других тем, что они были специально разработаны 11 архитекторами, постаравшимися придать каждой из станций свой особенный облик, связанный с историей или атмосферой того квартала, в котором станция расположена.

Станции 
 Гар де Вэз (Gare de Vaise)
 Вальми (Valmy)
 Горж де Лу (Gorge de Loup)
 Вьё Лион — Катедраль Сен-Жан (Vieux Lyon — Cathédrale Saint-Jean) > пересадка на линии F1 и F2 фуникулёра
 Белькур (Bellecour) > пересадка на Линию A
 Гийотьер — Габриэль Пери (Guillotière — Gabriel Péri)
 Сакс — Гамбетта (Saxe — Gambetta) > пересадка на Линию B
 Гарибальди (Garibaldi)
 Сан-Суси (Sans Souci)
 Монплезир — Люмьер (Monplaisir — Lumière)
 Гранж Бланш (Grange Blanche)
 Лаэннек (Laënnec)
 Мермоз — Пинель (Mermoz — Pinel)
 Парийи (Parilly)
 Гар де Венисьё (Gare de Vénissieux)

Подвижной состав 

В час пик на линии работают 30 автоматических составов на шинном ходу Alstom MPL 85 выпуска 1985 года. Каждый состав рассчитан на перевозку 325 пассажиров и имеет 72 сидячих места.

Линию обслуживает депо Тиоле, в котором имеются 36 составов Alstom MPL 85.

Краткая история 
 9 сентября 1991 — открытие участка Горж де Лу → Гранж Бланш
 11 декабря 1992 — открытие участка Гранж Бланш → Гар де Венисьё
 28 апреля 1997 — открытие участка Горж де Лу → Гар де Вэз

См. также 
 Лионский метрополитен
 Линия A
 Линия B
 Линия C
 Лионский фуникулёр
 Лионский трамвай

Источники 
 La ligne D // Ferro-Lyon

Линии Лионского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1991 году
Появились в 1991 году во Франции